Заллет () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Заллет, Фридрих фон (1812—1843) — немецкий поэт.
 Заллет, Альфред фон (1842—1897) — немецкий историк и нумизмат.